Superligaen (2002/2003) była 91. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga skupiała 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Brøndby IF. Nowym mistrzem Danii został zespół FC København.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2002 w Danii
2003 w Danii